Il singolare del torneo di tennis Tulsa Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore André Sá che ha battuto in finale Jimy Szymanski 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Xavier Malisse (secondo turno)
 Ville Liukko (secondo turno)
 Wayne Black (quarti di finale)
 André Sá (Campione)

 James Sekulov (secondo turno)
 Alex O'Brien (primo turno)
 Alejandro Hernández (primo turno)
 Harel Levy (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tulsa Challenger 1999